Margarita María van Bourbon (Rome, 6 maart 1939), infante van Spanje, hertogin van Soria, hertogin van Hernani, is de jongste dochter van Juan de Bourbon, graaf van Barcelona en Maria de las Mercedes van Bourbon-Sicilië. Ze is de jongere zus van koning Juan Carlos I van Spanje. Margarita is blind geboren. 

Margarita trouwde op 12 oktober 1972 met Carlos Zurita y Delgado. Ze kregen twee kinderen: Alfons (1973) en Maria (1975).

Margarita is erevoorzitter van de Madrileense afvaardiging van UNICEF en van de Spaanse Hartstichting.
Zij is Dame in de Maria-Luisa-Orde.

Huis Bourbon (Spanje)